

Locais 
Áurea — município do estado brasileiro do Rio Grande do Sul
Fonte Áurea — nascente brasileira, localizada em Poá, São Paulo

Pessoas 
Aurea — cantora, compositora e atriz portuguesa
Áurea de Óstia — santa venerada como padroeira de Óstia

Outros 
Aurea (álbum) — álbum de 2010 da cantora portuguesa Aurea
Lei Áurea — diploma legal que extinguiu a escravidão no Brasil

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos